Tommy Jakobsen (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.

Carrière de joueur 
Il commença sa carrière professionnelle dans son pays natal, soit la Norvège, en 1987 en s'alignant avec le Furuset IF. Il joua dans son pays jusqu'au début de la saison 1995-96 alors qu'il s'aligna pour le Djurgårdens IF en Suède.

Il joua par la suite plusieurs saisons en Allemagne puis en Autriche où il s'aligne toujours avec les Graz 99ers. Au cours de sa carrière, il représenta à plusieurs reprises son pays lors des championnats du monde et ce depuis 1990. Lors de ses troisièmes Jeux olympiques, il fut choisi pour être le porte-drapeau de la Norvège.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1987-1988 ||Furuset IF ||GET ligaen ||36 ||1 ||3 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1988-1989 ||Furuset IF ||GET ligaen ||36 ||1 ||0 ||1 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1989-1990 ||Furuset IF ||GET ligaen ||30 ||6 ||4 ||10 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1990-1991 ||Furuset IF ||GET ligaen ||32 ||3 ||4 ||7 ||58 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1991-1992 ||Furuset IF ||GET ligaen ||31 ||2 ||5 ||7 ||71 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 ||Lillehammer IK ||GET ligaen ||34 ||9 ||10 ||19 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Storhamar Dragons ||GET ligaen ||29 ||6 ||9 ||15 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Spektrum Flyers ||GET ligaen ||31 ||11 ||16 ||27 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||36 ||0 ||1 ||1 ||20 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1996-1997 ||Augsburger Panther ||DEL ||48 ||5 ||7 ||12 ||56 ||4 ||0 ||4 ||4 ||14
|-
|1997-1998 ||Augsburger Panther ||DEL ||50 ||2 ||12 ||14 ||83 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Augsburger Panther ||DEL ||52 ||3 ||7 ||10 ||87 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1999-2000 ||Augsburger Panther ||DEL ||55 ||5 ||15 ||20 ||93 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2000-2001 ||Augsburger Panther ||DEL ||46 ||1 ||11 ||12 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Augsburger Panther ||DEL ||60 ||6 ||17 ||23 ||110 ||4 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2002-2003 ||DEG Metro Stars ||DEL ||51 ||9 ||19 ||28 ||50 ||5 ||0 ||2 ||2 ||10
|-
|2003-2004 ||DEG Metro Stars ||DEL ||42 ||4 ||8 ||12 ||46 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|2004-2005 ||DEG Metro Stars ||DEL ||51 ||5 ||11 ||16 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||DEG Metro Stars ||DEL ||39 ||2 ||10 ||12 ||53 ||14 ||2 ||8 ||10 ||10
|-
|2006-2007 ||Graz 99ers ||ÖEL ||55 ||5 ||34 ||39 ||205 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Graz 99ers ||ÖEL ||40 ||5 ||20 ||25 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||CP Berne ||LNA ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2008-2009 ||Graz 99ers ||ÖEL ||50 ||1 ||15 ||16 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Lørenskog IK ||GET ligaen ||45 ||4 ||17 ||21 ||68 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 ||Lørenskog IK ||GET ligaen ||22 ||5 ||10 ||15 ||40 ||11 ||2 ||3 ||5 ||8
|-
|2011-2012 ||Lørenskog IK ||GET ligaen ||41 ||1 ||26 ||27 ||64 ||16 ||1 ||6 ||7 ||14
|-
|2012-2013 ||Lørenskog IK ||GET ligaen || 37|| 1||9 ||10 ||40 ||12 ||0 ||1 ||1 ||16

Internationales 

|1990 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|1992 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Jeux olympiques || 7 || 0 || 1 || 1 || 14 ||align="left"|
|-
|1992 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 1 || 1 || 10 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|1993 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 12 ||align="left"|
|-
|1994 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Jeux olympiques || 7 || 1 || 0 || 1 || 8 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|1994 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 ||align="left"|
|-
|1995 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 8 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|1996 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 6 ||align="left"|
|-
|1997 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 8 || 0 || 1 || 1 || 12 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|1999 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 ||align="left"|
|-
|2000 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 8 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|2002 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 2 || 3 || 6 ||align="left"|
|-
|2003 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 1 || 2 || 8 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|2004 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4 ||align="left"|
|-
|2005 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 0 || 3 || 3 || 0 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|2006 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 10 ||align="left"|
|-
|2007 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 2 || 2 || 8 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|2008 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 18 ||align="left"|
|-
|2010 ||align="left"| Norvège ||align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 1|| 1|| 8 ||align="left"|
|- bgcolor=#f0f0f0
|2010 ||align="left"| Norvège
|align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 29 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en octobre 1970
Naissance à Oslo
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du CP Berne
Joueur du Graz 99ers
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Porte-drapeau olympique
Défenseur de hockey sur glace